First National Bank steht für:

Geldinstitute:
 First Bank of the United States
 First National Bank of Brewster
 First National Bank of Namibia
 First National Bank of South Africa
 First National Bank of Jackson, Kentucky
 First National Bank of Omaha, Nebraska
 First National Bank of Nevada
 First National Bank of Fort Worth, Texas
 First National Bank Dallas, Texas

im NRHP gelistete Objekte:
 First National Bank (Huntsville, Alabama), NRHP-ID 74000421
 First National Bank (Mobile, Alabama), NRHP-ID 83003462
 First National Bank (Columbus, Georgia), NRHP-ID 74000697
 First National Bank (Terra Haute, Indiana), NRHP-ID 83004576
 First National Bank (Boone, Iowa), NRHP-ID 88003232
 First National Bank (Clinton, Iowa), NRHP-ID 85003007
 First National Bank (Iowa Falls, Iowa), NRHP-ID 93000958
 First National Bank (Mount Pleasant, Iowa), NRHP-ID 91001118
 First National Bank (Maquoketa, Iowa), NRHP-ID 89002108
 First National Bank (Ottumwa, Iowa), NRHP-ID 95000970
 First National Bank (Napa, Kalifornien), NRHP-ID 92001277
 First National Bank (Mankato, Kansas), NRHP-ID 76000823
 First National Bank (Glasgow, Kentucky), NRHP-ID 83002531
 First National Bank (New Roads, Louisiana), NRHP-ID 02000653
 First National Bank (Lewiston, Maine), NRHP-ID 86002282
 First National Bank (Winnebago, Minnesota), NRHP-ID 80004266
 First National Bank (New Prague, Minnesota), NRHP-ID 82004703
 First National Bank (Tracy, Minnesota), NRHP-ID 82002987
 First National Bank (Fulda, Minnesota), NRHP-ID 82000563
 First National Bank (St. Cloud, Minnesota), NRHP-ID 82003054
 First National Bank (Grand Forks, North Dakota), NRHP-ID 82001323
 First National Bank (Mayville, North Dakota), NRHP-ID 85002906
 First National Bank (Erick, Oklahoma), NRHP-ID 79001987
 First National Bank (Portland, Oregon), NRHP-ID 74001707
 First National Bank (Greenville, South Carolina), NRHP-ID 89002152
 First National Bank (Columbia, South Carolina), NRHP-ID 80003695
 First National Bank (Gary, South Dakota), NRHP-ID 77001242
 First National Bank (Salt Lake City, Utah), NRHP-ID 76001825
 First National Bank (Roanoke, Virginia), NRHP-ID 82004591
 First National Bank (Oregon, Wisconsin), NRHP-ID 07001096
 First National Bank (Rhinelander, Wisconsin), NRHP-ID 73000091

Siehe auch:
 Soccer City (First National Bank Stadion) in  Johannesburg, Südafrika
 First National Bank and Trust Building
 First National Bank and Trust Company Building
 First National Bank Building